Mit Jujube (Brustbeere) werden verschiedene zur Gattung Ziziphus gehörende nutzbare Steinfrüchte bezeichnet:

 Chinesische Jujube (Ziziphus jujuba Meikl.)
 Indische Jujube (Ziziphus mauritiana Lam.)

Darüber hinaus wird die Bezeichnung auch für die zur Gattung der Kordien gehörende

 Schwarze Brustbeere (Cordia myxa)

genutzt.